Mariotto di Cristofano, un peintre italien de l'école florentine
 Mariotto di Nardo, un peintre italien de la fin du xive et du début du xve siècle
 Bernardino di Mariotto, un peintre italien de la fin du xve et du début du xvie siècle

Voir aussi 

 Mariotti